It Might Have Been Worse – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
It Might Have Been Worse – cortometraggio del 1914 diretto da William F. Haddock